Arcoleo ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Arcoleo (1848–1914), italienischer Jurist und Politiker
 Ignazio Arcoleo (1948), italienischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Josh Arcoleo (* 1989), britischer Jazzmusiker